Дорида може да се отнася за:

 Дорида, област в Древна Гърция;
 Дорида, нимфа в древногръцката митология;

Дорийци